Томас Кёлер (; 25 июня 1940, Цвиккау, Германия) — немецкий саночник, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, выступавший за сборную ГДР в 1960-е годы. Принимал участие в двух зимних Олимпийских играх, на соревнованиях 1964 года в Инсбруке выиграл золотую медаль — в программе мужских одиночных заездов. На играх 1968 года в Гренобле завоевал золото за состязания двоек и серебро за состязания одиночек.

Томас Кёлер является обладателем четырёх медалей чемпионатов мира, в его послужном списке три золотые награды (одиночки: 1962, 1967; двойки: 1967) и одна серебряная (двойки: 1965). Спортсмен регулярно участвовал в заездах чемпионатов Европы, однако не смог получить ни одного призового места.

Ссылки 
 Результаты олимпийской программы мужских саночных состязаний 
 Информация о выступлениях саночников и скелетонистов на Олимпийских играх 
 Информация о выступлениях саночников и скелетонистов на чемпионате мира 
 Биография Томаса Кёлера 

Саночники ГДР
Саночники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по санному спорту
Чемпионы мира по санному спорту
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1968 года